Première Division 1991/92 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 1991/92 (Togo), voetbalcompetitie in Togo